Seznamy nejvyšších ústavních činitelů Itálie:

Seznam prezidentů Itálie
Seznam premiérů Itálie

Itálie
Představitelé